AWB pode referir-se a:
 Movimento de Resistência Africâner, uma organização política sul-africana
 Average White Band, uma banda escocesa de funk e R&B